

Абрами — село в складі Мядельського району Мінської області

Абрами — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства